HMAS Armidale (J240), een Australisch korvet van de Bathurstklasse.
 HMAS Armidale (ACPB 83), een patrouilleschip van de Armidaleklasse.